Bei der Sommer-Universiade 2015 gab es zwei Basketballwettbewerbe, jeweils einen für Männer-Auswahlen und einen für Frauen-Auswahlen. Insgesamt 464 Teilnehmer verteilten sich auf 23 Auswahlmannschaften und 16 Frauen-Auswahlen. Der Wettbewerb der Männer begann mit Gruppenspielen am 4. Juli 2015, die Frauen fingen mit ihrem Wettbewerb einen Tag später an. Beide Wettbewerbe endeten am 13. Juli mit dem Finalspiel um die Goldmedaillen, wobei beide Wettbewerbe von den Auswahlen der Vereinigten Staaten gewonnen wurden. Die Männerauswahl der Vereinigten Staaten, welche bis auf zwei Gastspieler aus der Hochschulauswahl der University of Kansas gebildet wurde, benötigte dabei beim insgesamt letzten und längsten Basketballspiel dieser Universiade zwei Verlängerungen von jeweils fünf Minuten, um die deutsche A2-Auswahl zu besiegen, die erstmals seit der Sommer-Universiade 1989 wieder eine Medaille gewann. Zudem nahm aus einem deutschsprachigen Land noch die Schweizer Studentenauswahl teil, die nach insgesamt drei Siegen in acht Turnierspielen einen 18. Rang von 23 Teilnehmern im Männerwettbewerb erreichte.

Medaillen

Medaillengewinner Frauen 

Universiade-Siegerinnen

weitere Medaillengewinnerinnen

Medaillengewinner Männer 
Universiade-Sieger

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Spieler der Vereinigten Staaten Studenten der University of Kansas und dort für die traditionsreiche Mannschaft Jayhawks in der NCAA aktiv gewesen. Von den Jayhawks waren die aus dem Ausland stammenden Spieler Swjatoslaw Mychajljuk, Cheick Diallo und Dwight Coleby nicht spielberechtigt für die Universiade und fehlten ebenso wie der verletzte Devonte' Graham.
weitere Medaillengewinner

Ergebnisse 
 Kursive Ergebnisse wurden nach Verlängerung erzielt

Wettbewerb der Frauen

Frauen-Vorrundengruppe A

Frauen-Vorrundengruppe B

Frauen-Vorrundengruppe C

Frauen-Vorrundengruppe D

Frauen-Platzierungsrunde um die Plätze 9 bis 16 

Platzierungsspiele um die Plätze 13 bis 16

Frauen-Medaillenrunde 

Spiel um den dritten Platz und die Bronzemedaillen

Finalspiel um Gold- und Silbermedaillen

Platzierungsspiele um die Plätze Fünf bis Acht

Wettbewerb der Männer

Männer-Vorrundengruppe A

Männer-Vorrundengruppe B

Männer-Vorrundengruppe C

Männer-Vorrundengruppe D

Trostrunde um die Plätze 17 bis 23 

Verlierer-Halbfinale

Mosambik damit auf dem 23. Platz

Spiel um den 21. Platz

Platzierungsrunde um die Plätze 9 bis 16 

Platzierungsspiele um die Plätze 13 bis 16

Medaillenrunde 

Spiel um den dritten Platz und die Bronzemedaillen

Finalspiel um Gold- und Silbermedaillen

Platzierungsspiele um die Plätze Fünf bis Acht

Einzelnachweise 

Basketball
Universiade
Universiade
2015
Sportveranstaltung in Gwangju